La saison 1923-1924 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour permettre le passage de l'élite de 12 à 11 clubs, les 3 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne.

C'est le SV Amateure qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 4 points d'avance sur le First Vienna FC et 6 sur le Wiener Sport-Club. C'est le tout premier titre de champion d'Autriche de l'histoire du club. Le tenant du titre, le SK Rapid Vienne, ne termine qu'à la , à 9 points du SV Amateure, qui réussit le doublé après sa victoire spectaculaire (8-6 après prolongations) en finale de la Coupe d'Autriche face à un des clubs promus de 2.Klasse A, le SK Slovan Vienne.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1923 en Autriche
1924 en Autriche